Die CAS – Serena Hotels/Combaxx International Squash Championships 2022 fanden vom 19. bis 23. Oktober 2022 in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Parallel fand ein Turnier der PSA World Tour der Damen 2022/23 statt, das zur Kategorie PSA Challenger Tour 10 gehörte.

Das Finale bei den Herren bestritten die beiden topgesetzten Spieler Moustafa El Sirty und Mohamed Elsherbini. El Sirty gewann die Partie mit 4:11, 11:5, 11:7 und 11:8, womit er seinen 13. Titel auf der World Tour gewann. Bei den Damen setzte sich Fayrouz Aboelkheir im Endspiel gegen Malak Khagafy in fünf Sätzen durch.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
Squashturnier in Islamabad